O venezuelano Luís David Martínez e o brasileiro Felipe Meligeni Alves venceram os também brasileiros Fernando Romboli e Rogério Dutra Silva na final por 6-3 e 6-3.

Cabeças-de-Chave

 Luís David Martínez /  Felipe Meligeni Alves (Campeões)
 Martin Redlicki /  Hunter Reese ''(Quartas de Final)

<li> Martín Cuevas /  Orlando Luz (Quartas de final)
<li> Guillermo Durán /   Roberto Quiroz (Semifinal)

Tabela

Chave

 Main Draw

São Paulo Open
ATP Challenger Tour
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil